

Cinema 
Il gioco dell'amore (The Mating Game) – film del 1959 diretto da George Marshall

Musica 
Il gioco dell'amore  – singolo del 2003 del dj Danijay